Morval, commune française du Pas-de-Calais
 Morval, ancienne commune française du Jura
 Morval, dans le comté de Cornouailles, Angleterre

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France